Gáthy István
Gáthy István (Gáti, Gáty) (1780–1859) földmérő és vízépítő mérnök
Gáti István
Gáti István (Gáty) (1749–1843) református lelkész, nyelvművelő, sztenográfus
Gáti István (1915) újságíró, olvasószerkesztő
Gáti István (1922–2007) orvos, szülész-nőgyógyász, endokrinológus
Gáti István (1948) operaénekes
 Gáti István (1979) író, költő